I liga kobiet w piłce nożnej sezon 2002/2003 – 24. edycja kobiecej I ligi piłkarskiej w Polsce. Mistrzem został (po raz trzeci z rzędu) AZS Wrocław, a do II ligi spadł Checz Gdynia.

Rozgrywki

Tabela 

      = Mistrz Polski
      = Baraż o I ligę
      = Spadek do II ligi

Wyniki

Przypisy 

Ekstraliga polska w piłce nożnej kobiet
2002 w piłce nożnej
2003 w piłce nożnej
2002 w polskim sporcie
2003 w polskim sporcie